L’Empire mandchou désigne :
 l’Empire de Chine de 1644 à 1912 ;
 le Mandchoukouo, État satellite du Japon de 1932 à 1945.